Tijgerlelie (personage) uit de verhalen over Peter Pan
Tijgerlelie (plant) (Lilium lancifolium)